Niemcy:
 Uslar – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Northeim
 Uslar – były powiat

Osoby:
 Rafael von Uslar – niemiecki profesor